Eryngium nudiflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow och Spreng.. Eryngium nudiflorum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
nudiflorum